Gynaephora lugens är en fjärilsart som beskrevs av Igor Kozhanchikov 1948. Gynaephora lugens ingår i släktet Gynaephora och familjen Erebidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
Erebidae
Tofsspinnare
lugens